Силово:

 Силово — деревня, Миорский сельсовет Миорского района Витебской области Белоруссии;
 Силово — деревня, Чересский сельсовет Миорского района Витебской области Белоруссии;
 Силово — деревня в Вытегорском районе Вологодской области России.